Mein blaues Klavier bezeichnet:
 Gedicht von Else Lasker-Schüler, siehe Mein blaues Klavier (Gedicht)
 Gedichtband von Else Lasker-Schüler Mein blaues Klavier (Gedichtband)